Alessandro Minuto-Rizzo, diplomático italiano 
 Alex Rizzo, luchador profesional
 Antonio Rizzo (capitán), mercader y navegante italiano de la República de Venecia
 Antonio Rizzo,  un arquitecto y escultor italiano
 Armond Rizzo, actor pornográfico, gogó y modelo estadounidense
 Carlo Rizzo, actor teatral y cinematográfico de nacionalidad italiana
 Giacomo Rizzo, actor de cine italiano
 Gonzalo Rizzo, futbolista 
 Juan del Rizzo, un sacerdote católico, italiano
 Linda Jo Rizzo, una cantante, compositora y productora de Estados Unidos
 Luis Rizzo, un guitarrista, compositor y arreglista dedicado al género del tango
 Marc Rizzo, guitarrista estadounidense
 Matteo Rizzo, un patinador artístico sobre hielo italiano.
 Michele Rizzo, un jugador de rugby italiano,
 Francesco Rizzo, futbolista italiano
 Nicolás Rizzo,  futbolista argentino
 Pedro Rizzo, peleador retirado brasileño de artes marciales mixtas
 Philippe Rizzo, un gimnasta artístico australiano
 Raúl Rizzo, actor de cine, televisión y teatro
 Sócrates Rizzo, un político, economista y académico mexicano que ocupó la gubernatura de Nuevo León
 Tatiana Rizzo, jugadora de voleibol argentina

 Caso Rizzo, la causa judicial caratulada Rizzo, Jorge c/ Estado Nacional 2013) resuelto en definitiva por la Corte Suprema de Argentina el 18 de junio de 2013